Segimon Francesc d'Àustria (27 de novembre de 1630 – 25 de juny de 1665) fou un arxiduc austríac que va governar l'Alta Àustria, és a dir el Tirol i l'Àustria Anterior des de 1662 a 1665, sent el darrer de la seva línia.

Biografia 
Va néixer a Innsbruck, i era el segon fills mascle de Leopold V d'Habsburg i de Clàudia de Mèdici. Fou ordenat bisbe d'Augsburg el 1646 sense haver estat ordenat abans sacerdot. El 1653 va esdevenir bisbe de Gurk i el 1659 bisbe de Trent.

A la mort del seu germà Ferran Carles sense fills mascles, el va succeir. Era més hàbil que el seu germà i hauria pogut ser un bon governant però va morir prematurament el 1665 i amb ell es va extingir la línia sovint anomenada tirolesa. L'hereu fou l'arxiduc Leopold VI, és a dir l'emperador Leopold I del Sacre Imperi Romanogermànic, que va reunificar totes les possessions dels Habsburg a centre Europa.

Es va casar amb Hedwiga del Palatinat-Sulzbach el 3 de juny de 1665 però va morir a Innsbruck 22 dies després sense fills.

Ancestres

Referències 
 Brigitte Hamann (Hrsg.): Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. 2. korrigierte Auflage. Ueberreuter, Viena 1988, , S. 420.
 Jakob Obersteiner: Die Bischöfe von Gurk. 1072–1822. Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, Klagenfurt 1969, (Aus Forschung und Kunst 5), ISSN 0067-0642

Comtes de Tirol
Ducs d'Àustria Anterior
Persones d'Innsbruck
Cavallers del Toisó d'Or
Morts a Innsbruck